Остання людина (фільм) (1924)
 Остання людина (фільм, 2019)
 Остання людина (Ніцше)
  авторства Мері Шеллі
 Остання людина на Землі (значення)

Див. також 
 Роджер: Остання людина
 Кінець історії та остання людина